Wetzl bezeichnet:

 Wetzl (Gaißach), Ortsteil der Gemeinde Gaißach, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Wetzl (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Wetzl ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Wetzl (1937–2021), deutscher Diplomat und der letzte Botschafter der DDR im Königreich Schweden
 Geza Krebs-Wetzl (* 1960), deutscher Politiker (CDU)
 Josef Wetzl (1930–2016), deutscher Maler und Grafiker
 Niklas Wetzl (* 2001), österreichischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Wetzel